Padilha ist der Familienname folgender Personen:
 Eliseu Padilha (* 1945), brasilianischer Politiker
 José Padilha (* 1967), brasilianischer Regisseur, Dokumentarfilmer und Produzent
 Marcos Danilo Padilha (Danilo; 1985–2016), brasilianischer Fußballspieler
 Sylvio Padilha (1909–2002), brasilianischer Leichtathlet
 Tarcísio Padilha (1928–2021), brasilianischer Hochschullehrer und Philosoph

Siehe auch:
 Padilla
 Pardilla